Racine bezeichnet

Orte:
 Racine (Minnesota)
 Racine (Missouri)
 Racine (Ohio)
 Racine (Québec)
 Racine (West Virginia)
 Racine (Wisconsin)

Himmelskörper:
 (11051) Racine, ein nach Jean Racine benannter Asteroid

Personen:
 Bruno Racine (* 1951), französischer Schriftsteller
 Doug Racine (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 François Racine de Monville (1734–1797), französischer Adeliger
 Jean Racine (1639–1699), französischer Dichter
 Jean Racine, Geburtsname von Jean Prahm (* 1978), US-amerikanische Bobsportlerin
 Julio Racine (* 1945), haitianischer Komponist und Flötist
 Louis Racine (1692–1763), französischer Dichter, Sohn Jean Racines
 Marianne Racine (* 1956), schwedische Jazzmusikerin
 Rober Racine (* 1956), kanadischer Installationskünstler, Autor und Musiker
 Serge Racine (* 1951), haitianischer Fußballspieler
 Yves Racine (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
Walther Racine (1866–1943), Schweizer Maler

Sonstiges:
 Racine-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Racine Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Racine Boat and Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Racine-Sattley Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 La Racine